Gräfin Cosel steht für:

 Constantia von Cosel (1680–1765), Mätresse des sächsischen Kurfürsten August des Starken
 Gräfin Cosel, einen Roman der Sachsentrilogie von Józef Ignacy Kraszewski
 Gräfin Cosel (1968), eine dreiteilige polnische Fernsehreihe
 Gräfin Cosel, zwei Teile der deutschen Fernsehreihe Sachsens Glanz und Preußens Gloria
 Gräfin Cosel (Schiff), ein Salonschiff, siehe Sächsische Dampfschiffahrt #Liste der Schiffe der aktuellen Flotte